Oosterhuizen (Apeldoorn), een dorp in de gemeente Apeldoorn, in de Nederlandse provincie Gelderland
 Oosterhuizen (Eemsdelta), een streekje in de Groningse gemeente Eemsdelta
 In de Groningse gemeente Het Hogeland:
 Oosterhuizen (Eenrum), een streek bij Eenrum
 Oosterhuizen (Zuidwolde), de naam voor een aantal verspreide boerderijen in de Oostpolder bij Zuidwolde
 Oosterhuizen (plantage), een voormalige suikerrietplantage in Suriname